Helias oder Hélias ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Helias (* 1950), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Petrus Helias (~1100–~1166), mittelalterlicher Sprachwissenschaftler bzw. Sprachphilosoph, siehe Petrus Helie 
 Pierre-Jakez Hélias (1914–1995), französischer Journalist, Schriftsteller, Lyriker, Volkskundler und Sammler bretonischer Märchen
 Siegfried Helias (* 1943), deutscher Politiker (CDU)